La désignations z Carinae (z Car) et Z Carinae (Z Car) sont distinctes. Pour des raisons techniques, ces deux noms redirigent ici.

La désignation de Bayer z Carinae est partagée par deux étoiles de cinquième magnitude de la constellation de la Carène :
 z Carinae, parfois simplement désignée z Carinae, est une géante jaune ;
 z Carinae, ou V371 Carinae, est une supergéante bleue et une variable de type α Cygni.

Z Carinae est quant à elle une étoile variable de type Mira dont la magnitude apparente varie entre 9,8 et 15,2 sur une période de .

Notes et références 

Constellation de la Carène
Homonymie stellaire